Cornelio Moyano puede hacer referencia a:

Juan Cornelio Moyano, político argentino.
Cornelio Moyano Gacitúa, juez argentino.